Барг Михайло Абрамович (1915—1991) — радянський історик, доктор історичних наук (1958), професор (1960).
 Барг Олег Олександрович (нар. 1948) — доктор філософських наук (1994), професор (1996).
 Войцех Барг — доктор медицини, професор Вроцлавського медичного університету.